Leclercqia bezeichnet

 eine ausgestorbene Pflanzengattung innerhalb der Bärlapppflanzen, siehe Leclercqia (Pflanze)
 eine Gattung der Grabwespen, siehe Leclercqia (Hautflügler)